Nattjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Nattjärnen (Karbennings socken, Västmanland), sjö i Norbergs kommun,  (2,5 ha)
Nattjärnen, Västmanland, sjö i Lindesbergs kommun, 
Nattjärnen, Värmland, sjö i Torsby kommun, 
Nattjärnen (Grangärde socken, Dalarna), sjö i Ludvika kommun, 
Nattjärnen (Idre socken, Dalarna), sjö i Älvdalens kommun,  (8,04 ha)
Nattjärnen (Lima socken, Dalarna), sjö i Malung-Sälens kommun, 
Stora Nattjärnen, sjö i Älvdalens kommun,  (16,7 ha)
Nattjärnen, Ångermanland, sjö i Örnsköldsviks kommun,  (0,7 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn